Inama ist der Name:

 des Tiroler Adelsgeschlechts Inama (Adelsgeschlecht)

sowie der Familienname von:

 Adalbert Inama (1798–1879), österreichischer Prämonstratenser und Missionar
 Peter Anton Inama (1715–1783), österreichischer Hochschullehrer und Rektor
 Vigilio Inama (1835–1912), österreichisch-italienischer klassischer Philologe und Historiker, Epigraphiker

Siehe auch:
 Fanny Inama von Sternegg (1870–1928), österreichische Malerin
 Johann Paul Inama von Sternegg (1877–1950), österreichischer Verwaltungsjurist
 Karl Inama von Sternegg (1871–1931), österreichischer Genealoge und Heraldiker
 Karl Inama von Sternegg (General) (1851–1924), bayerischer General
 Theodor Inama von Sternegg (1843–1908), deutsch-österreichischer Staatswissenschaftler, Statistiker und Wirtschaftshistoriker